Суперкубок Естонії з футболу 2005 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 листопада 2005 року між чемпіоном і володарем кубка Естонії Левадією та фіналістом кубка Естонії ТВМК.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2005
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні